Талам — наука о ритме в классической индийской музыке. Структурированная, полная, архаическая система использования ритма и ритмической записи, существует с V в. до н.э. по настоящее время. Кроме того, таламом в карнатской классической музыке называют отдельный ритмический рисунок композиции.
 Талам (манжира, манджира или джали) — североиндийский традиционный инструмент группы идиофонов, представляет из себя пару маленьких тарелочек.
 Талам —  мужcкой аспект в философской концепции тала.